Charnay (Doubs)
Charnay (Rhône)
ook:
Charnay-lès-Chalon,  Saône-et-Loire
Charnay-lès-Mâcon,  Saône-et-Loire